Johan Micoud (Cannes, 24 de julho de 1973) é um ex-futebolista francês. 

Jogava na posição de meio-campista e disputou a Copa do Mundo de 2002 e foi campeão da Eurocopa 2000 pela Seleção Francesa. No dia 18 de Setembro de 2008, Micoud anunciou sua aposentadoria do futebol.

Naturais de Cannes
Futebolistas da França
Futebolistas da Association Sportive de Cannes Football
Futebolistas do Football Club des Girondins de Bordeaux
Futebolistas da Società Sportiva Dilettantistica Parma Calcio 1913
Futebolistas do Sportverein Werder Bremen
Jogadores da Seleção Francesa de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2000
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002